«Николай Бауман» может означать:

 Бауман, Николай Эрнестович (1873—1905) — российский революционер, деятель большевистского крыла РСДРП.
 Николай Бауман (около 1620 — ?) — русский генерал голштинского происхождения и «гранатных дел мастер».
 «Николай Бауман» — до 2009 года название теплохода «Княжна Анастасия».
 «Николай Бауман» — советский фильм 1967 года, посвящённый Н. Э. Бауману.